Stremlau ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Stremlau (* 1949), deutsche Politikerin (SPD), Bürgermeisterin von Dülmen
 Silke Stremlau (* 1976), deutsche Nachhaltigkeitsexpertin und Bankerin